"Mer Hayrenik" (en armenio: Մեր Հայրենիք, "Nuestra Patria"), es el himno nacional de Armenia.

Historia 
El himno fue compuesto por el poeta Mikael Nalbandian (1829 - 1866), con música de Barsegh Kanachyan.

Fue adoptado por primera vez en 1918 como himno de la Primera República Armenia, hasta 1922 cuando el país fue absorbido para formar la RSFS de Transcaucasia. En Julio de 1991, como parte de la disolución de la Unión Soviética, el gobierno de la RSS de Armenia readoptó el himno el 1 de julio de 1991, pero con diferente letra.

Letra 
Letra en armenio

Traducción al español
Tierra de nuestros padres, libre, independiente,
Que ha aguantado de siglo en siglo.
Sus hijos e hijas ahora proclaman
Armenia, soberana y libre.

Hermano, toma esta   bandera,
Hecha con mis propias manos,
Durante noches sin dormir,
Y bañado en mis lágrimas.

Mira, ella tiene tres colores;
Un simple símbolo santificado.
Puede centellear antes el enemigo,
¡Puede Armenia florecer siempre!

Muerte es en todas partes lo mismo,
Hombre nacido solo una vez muere,
Pero bendecido es quien da su vida
Para defender la libertad de su nación.

Referencias

Enlaces externos 
 www.hayeren.cc – Sitio del Idioma Armenio

Armenia
Símbolos Nacionales de Armenia
Composiciones en fa mayor